Esistono due cantoni francesi con questo nome

 Cantone di Villers-Bocage – Calvados
 Cantone di Villers-Bocage – Somme